El término zarzaparrilla puede referirse a a un patio con chanclas 

al nombre común de la planta Aristolochia baetica;
al nombre común de la planta Bryonia dioica;
al nombre común de la planta Cissus striata;
al nombre común de la planta Clematis vitalba;
al nombre común de la planta Dracaena draco;
al nombre común de las especies de  planta Ribes que presentan fructificación en forma de racimos;
al nombre común de la planta Rubia peregrina;
al nombre común de la planta Smilax aspera;
por extensión, a otras especies del género Smilax;
zarzaparrilla, bebida preparada a partir de la planta homónima.

Otras denominaciones
Las plantas con denominación científica que se muestran más arriba pueden conocerse también con otros nombres:

zarzaparrilla alemana
zarzaparrilla blanca

zarzaparrilla común

zarzaparrilla de España

zarzaparrilla del país

zarzaparrilla falsa

zarzaparrilla montaraz

zarzaparrilla morisca

zarzaparrilla real